HVC ist die Abkürzung für 
 Himachal Vikas Congress, eine ehemalige Partei in Indien
 Hochgeschwindigkeitswolke (engl. high velocity cloud), ein astronomischer Begriff 
 Hanimex Rameses HVC 6502 (1983), Variante des VTech CreatiVision
 Hollywood Victory Committee
 HV Chemnitz, den Handball-Verein Chemnitz
High Value Chemicals (wird im Kontext von Ausgangsprodukten von Crackern verwendet)

Abkürzung